Карбышев (Карбышева) — фамилия:

 Карбышев, Алексей Дмитриевич (1929—1987) — советский учёный-экономист.
 Карбышев, Дмитрий Михайлович (1880—1945) — русский и советский военный деятель, учёный-инженер, генерал-лейтенант.

 Карбышева, Елена Дмитриевна (1919—2006) — военный инженер, подполковник, дочь Дмитрия Карбышева.

Другое 
 (1959) Карбышев — астероид главного пояса, который был открыт 14 июля 1972 года советским астрономом Л. В. Журавлёвой.

См. также 
 Улица Карбышева
 Карбышево
 Кабышев